Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Całek – polska śpiewaczka operowa
 Grzegorz Całek (ur. 1971) – polski harcmistrz